

Населені пункти та їхні частини
 Вилязлув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вилязлув — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вилязлув — частина села Трускавець у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вилязлув — частина села Краскі в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки